Silvino Odorico Siqueira (Pirenópolis, 6 de janeiro de 1856 – Pirenópolis, 11 de fevereiro de 1935) foi um maestro e compositor brasileiro.

Naturais de Pirenópolis
Maestros de Goiás
Compositores de Goiás
Músicos de música popular brasileira